Shimaoka ist der Familienname folgender Personen:

 Kenta Shimaoka (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Shimaoka Tatsuzō (1919–2007), japanischer Töpfer und Kunsthandwerker